Ruhmestag ist Titelbestandteil von:
 Aus Deutschlands Ruhmestagen 1870/71 (1913), deutscher Stummfilm von Franz Porten
 Sein Ruhmestag (1969), italienischer Spielfilm von Edoardo Bruno